Алісія Росольська і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але Спірс вирішила того року не брати участі. Росольська грала в парі з Ян Чжаосюань, але вони програли в першому колі парі Алекса Гуарачі і Ерін Рутліфф.

Дезіре Кравчик і Джуліана Ольмос виграли титул, у фіналі перемігши пару Еллен Перес і Аріна Родіонова з рахунком 7–6(7–5), 7–5.

Змагання в першому колі, чвертьфінали та один півфінал проходили на закритих твердих кортах, оскільки дощ не припинявся упродовж перших чотирьох днів турніру, а також частково на п'ятий та шостий день.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Nottingham Open, парний розряд
2019, жінки, парний розряд
2019 в англійському спорті